Le mot canon, de la famille du grec κανών (kanôn) dont le premier sens est « tige de roseau », peut désigner plusieurs choses. Le canon est utilisé en artillerie pedant les guerres.

Tube
De l'italien cannone, de canna « tube ».

Armes à feu 

 Canon, partie d'une arme à feu constituée par le tube servant à lancer des projectiles.
 Canon, pièce d'artillerie dont la différence avec l'obusier a varié au cours des temps.
 Le canon est une arme de l'artillerie, mais, à partir de 1940, des avions sont équipés de petits canons intégrés aux ailes, concurremment aux mitrailleuses.
 Canon de montagne.
 Canon automoteur.

Projections dirigées d'«objets» de natures diverses 
 Canon à électrons, en électronique, (entre autres dans les tubes cathodiques).
 Canon de lumière (voir aussi skytracer): un projecteur de lumière dont le faisceau est très concentré.
 Canon à son: un dispositif de projection sonore pouvant servir pour de la communicatioon longue distance, mais aussi comme arme non létale
 Canon à neige
 Canon anti-grêle
 Canon lance-amarre, utilisé pour lancer des cordages sur de longues distances.
 Dans les automates cellulaires (entre autres, le jeu de la vie), les canons sont des agencements qui donnent naissance à des vaisseaux qu'il projettent à intervalles réguliers.
 Canon galiléen, ou canon de Galilée, montage permettant d'illustrer la notion physique de quantité de mouvement.

Serrurerie 
Dans une serrure, le canon est le petit cylindre creux attaché sur le foncet et dans lequel entre la clef. C'est aussi la partie de la tige de la clef forée dans laquelle entre la broche. On distingue deux sortes de canons : le canon à patte et le canon tournant.

Zoologie 
 Canon, partie inférieure de la jambe du cheval, au-dessus du boulet, et correspondant à la première phalange.

Unité de mesure 
 Canon, unité de mesure des liquides ancienne équivalent à 1/16 de litre. Le vase cylindrique servant à mesurer les liquides était un canon au sens de tube. Le sens moderne et populaire s'en dérive par métonymie. « Boire un canon de rouge » est boire la dose de vin servie dans les débits de boisson. Par synecdoque, toute dose de boisson alcoolisée est un canon (« il boit des canons ni peu ni assez »).

Ensemble des règles régissant une discipline particulière

Dans les arts 
Du latin, à partir du grec « règle ». 
 Le Canon (, règle) écrit par le sculpteur grec Polyclète, est un traité perdu sur l'art de la sculpture, datant du .
 Canon en architecture, ensemble de règles ou normes architecturales liées à un style spécifique.
 Canon, création officielle dans le domaine des œuvres de fiction.
 Canon esthétique en peinture.

Domaine religieux 
 Canon (religion) et canon (Bible), norme dans le domaine religieux.
 Canon de la messe, nom donné à une partie de la liturgie catholique de la messe. Voir aussi Canon de la messe également appelée « prière eucharistique » dans le rite romain.
 canons d'autel, nom donné dans la forme extraordinaire du rite tridentin aux trois recueils de textes (cartons, tableaux ou sous-verres) posés verticalement (en arrière) sur l'autel.
 Droit canon, ensemble de lois adoptées par l'Église.
 Canon, partie de l'office du matin de la liturgie byzantine (orthros), composé notamment de 9 odes bibliques, remplacées par une composition hymnique (le canon)

Règle au sens large 
Dérivant de l'usage religieux du terme canon pour désigner les textes qui s'imposent à tous,
 le Canon alexandrin ou classification alexandrine est une liste des auteurs grecs les plus remarquables (fixée au ) ;
 le canon littéraire est une expression parfois utilisée pour évoquer l'ensemble des classiques de la littérature. 
 le canon désigne en sinologie l'ensemble des classiques chinois, dits Jing (constant), dont le contenu est considéré comme « permanent » et orthodoxe du point de vue du confucianisme.
 Canon pāli : collection standard d'écritures dans la tradition bouddhiste Theravada, conservé en Pali. Kanjur : canon tibétain.
 le canon esthétique désigne une norme esthétique corporelle dans le domaine du spectacle, de l'habillement

Immobilier 
Dans le bail emphytéotique, le canon est la redevance périodique due par l’emphytéote au bailleur.

Culture 
 Un canon culturel d'une culture ou d'un pays désigne, par analogie au canon esthétique, une liste des œuvres d'exception censées représenter le cœur de cette culture. Exemple : Canon de la culture danoise
 Un canon littéraire consiste en un canon culturel limité aux productions littéraires d'une culture. Exemple :  (bibliothèque de base d'environ 1000 titres)

Sport 
Canon Sportif de Yaoundé :  club de football camerounais fondé le 11 novembre 1930 et basé dans la ville de Yaoundé, vainqueur de 3 Ligue des champions de la CAF (1971, 1978 et 1980)

Musique 
 Le canon est une forme musicale caractérisée par une polyphonie autour d'un même thème pouvant se superposer à lui-même tout en étant décalé dans le temps.

Patronyme 

 Hans Canon (1829-1885), peintre autrichien.
 Louis Canon-Legrand (1860-1940), industriel belge.

Toponyme 

 Canon, une ancienne commune aujourd'hui fusionnée dans Mézidon-Canon (Calvados, région Normandie, France) ;
 Canon, une ville située dans les comtés de Franklin et de Hart, en Géorgie (États-Unis) ;
 Cañon, une graphie alternative de canyon.

Titres d'œuvres

Sciences 
 Le Canon de la médecine est un ouvrage rédigé par Avicenne au début du .

Bande dessinée 
 Canon (ou Kanon), série de manga.
 Le Canon de Kra, quinzième album de la série Yoko Tsuno, écrite et dessinée par Roger Leloup, sorti en 1985.

Cinéma 
 Canon, film de Norman McLaren (1964) illustrant visuellement la notion de canon musical.
 Les Canons de Navarone, (The Guns of Navarone), film anglo-américain1 de J. Lee Thompson (1961).

Entreprises 
 Canon, entreprise japonaise fabriquant des appareils photos argentiques et numériques, du matériel informatique et de reprographie.
 , entreprise des États-Unis, producteur de films indépendants.